Ngoulmakong (région du Centre), un village du Cameroun ;
 Ngoulmakong (région de l'Est), un village du Cameroun ;
 Ngoulmakong (Lomié), un village du Cameroun.

Homonymie de toponyme